Montmagny puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

( Quebec)
 Montmagny, ciudad de Chaudière-Appalaches.
 Montmagny, municipio regional de condado de Chaudière-Appalaches.

Montmagny, comuna del Valle del Oise.

Montmagny, comuna de Vaud.